Charles Thaxton – chimico statunitense
 David Thaxton – attore teatrale e cantante gallese
 Thaxton – città della contea di Pontotoc, nello Stato del Mississippi, Stati Uniti d'America